Torakusu Yamaha – imprenditore giapponese
 Yamaha Corporation – azienda giapponese di strumenti musicali fondata da Torakusu Yamaha
 Yamaha Drums – divisione di detta azienda che produce strumenti a percussione
 Yamaha Motor – azienda motoristica giapponese nata per scorporo da Yamaha Corporation
 Yamaha Racing – divisione di Yamaha Motor che gestisce le competizioni sportive
 Yamaha Júbilo – squadra giapponese di rugby a 15 di proprietà di Yamaha Motor